La Supercopa de Francia 2008 fue un partido de fútbol que enfrentó al ganador de la Ligue 1 y de la Copa de Francia de la temporada anterior 2007/2008. El partido tuvo lugar entre Olympique Lyonnais y Girondins de Burdeos. Lyon ganó ambas competiciones por lo que se enfrentará en esta edición al segundo clasificado en la Ligue 1, el Bordeaux. El partido se celebró el 2 de agosto de 2008 en el Estadio Chaban-Delmas en Burdeos.

Detalles

Referencias

Véase también 

Supercopa de Francia

2008
Fútbol en 2008